Kayao peut désigner :
 Kayao, un département et une commune rurale de la province du Bazèga au Burkina Faso.
 Kayao, le village chef-lieu de ce département.
 Kayao, un village du département et la commune rurale de Koti dans la province du Tuy au Burkina Faso.